Sophie Krausz (1963-) archéologie, Maître de conférences HDR à l'université Bordeaux Montaigne

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Danny Krausz, (1958- ), producteur de cinéma autrichien ;
  (1954-), compositeur, musicien et producteur de musique autrichien ;
 Mihály Krausz (1897-1940), compositeur hongrois ;
 Stéphane Krausz, réalisateur de documentaires et directeur de la photographie français.
Patronyme austro-bavarois
Patronyme germanique
Homonymie de patronyme
 Sophie Krausz, (1963-) archéologie, Maître de conférences HDR à l'université Bordeaux Montaigne;